William Henry Hunt peut désigner :
 William Henry Hunt (1790-1864), un peintre anglais spécialiste de l'aquarelle ;
 William Henry Hunt (1823-1884), un homme politique et diplomate américain.